Stasche ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Stasche, deutscher Eishockeyspieler
 Norbert Stasche (* 1953), deutscher Mediziner und Hochschullehrer